Newborn (englisch Neugeborenes) steht für:

 Neugeborenes, ein Kind nach der Geburt bis zum Alter von vier Wochen

Newborn ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Newborn (1933–2018), US-amerikanischer Jazzgitarrist
 Hambone Willie Newborn (1899–1947), US-amerikanischer Bluesmusiker
 Ira Newborn (* 1949), US-amerikanischer Filmkomponist
 Monty Newborn (* 1938), kanadischer Informatiker
 Phineas Newborn (1931–1989), US-amerikanischer Jazzpianist

Newborn steht auch für:

 Newborn (Georgia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Newborn (Denkmal), Monument in Priština im Kosovo